Готската азбука е фонетична писменост, чието създаване се приписва на Вулфила, а самата писменост се използва изключително за изписване на древния готски език. Преди създаването ѝ през IV-век, готите използват старогерманското руническо писмо за записване на езика си. Азбуката е създадена с цел Библията да бъде преведена на готски. Самата азбука е в голямата си част производна на гръцката, въпреки наличието на някои знаци, заимствани от латинската и руническата азбуки. Вулфила съвсем съзнателно избягва употребата на древната руническа писменост, тъй като знаците в последната са силно свързани с езическите вярвания и обреди, но самите названия на буквите запазват старите рунически имена. Гръцката основа на азбуката вероятно способства за по-скорошното интегриране на народа на готите сред предимно гръко-римската цивилизация около Черноморието.

Бележки

Използвана литература 
 Цахер, Юлиус, „Вулфиловата готска азбука и руническата писменост“, Лайпциг: Ф. А., Брокхаус, 1855 г.
 Friesen, Otto von, „Gotische Schrift“ in Hoops, J., „Reallexikon der germanischen Altertumskunde“, Bd. II., Strassburg: Karl J. Trübner, 1915.

Азбуки